Cabo Verde kan syfta på följande platser

Brasilien 

 Cabo Verde (kommun), Minas Gerais,

Senegal 

 Kap Verde-halvön,  

Robotskapade Brasilienförgreningar